16-й национальный чемпионат Армении по футболу 2007 года — турнир армянской Премьер-лиги, в котором вновь приняли участие 8 клубов. Чемпионом в 7-й раз подряд стал «Пюник» (Ереван).

 Первый тур прошёл 14 апреля, а последний был сыгран 10 ноября 2007 года.
 Впервые у чемпионата появился официальный логотип.
 Чемпионат был проведён в 4 круга (28 туров) на стадионах городов Ереван, Гюмри, Капан и в селе Воскеат.
 «Лернаин Арцах» (Ереван) снялся перед началом чемпионата.
 В Первую лигу выбыла «Киликия» (Ереван).
 В Премьер-лигу из Первой должно было выйти «Динамо» (Ереван).

Участники 

В 2007 году в армянской Премьер-лиге выступали клубы:

Статистика чемпионата 

 Сыграно матчей — 112 (100%).
 Победы домашних команд — 49 (43.75%).
 Ничьи — 20 (17.85%).
 Победы гостевых команд — 43 (38.39%).
 Забито голов — 298 (2.66 за матч).
 Забито дома — 155 (1.38 за матч).
 Забито в гостях — 143 (1.27 за матч).
 Самый результативный матч: «Арарат» Ереван — «Гандзасар» — 5:4.
 Самая крупная победа дома: «Мика» — «Улисс» — 7:0.
 Самая крупная победа в гостях: «Арарат» Ереван — «Пюник» — 0:6, «Арарат» Ереван — «Бананц» — 0:6, «Киликия» — «Бананц» — 0:6.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 2007
 Первая лига Армении по футболу 2007

Примечания

Ссылки 
 Армянская Премьер-лига 2007 на официальном сайте Федерации футбола Армении 
 klisf:Армянская Премьер-лига 2007 
 rsssf:Армянская Премьер-лига 2007 
 national-football-teams:Армянская Премьер-лига 2007 
 weltfussball:Армянская Премьер-лига 2007 

Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Армении в 2007 году
Чемпионат Армении по футболу